Bournazel () ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Bournazel (Aveyron)
 Bournazel (Tarn)

Siehe auch
 Henry de Bournazel